Михаил Иванович Третьяков () — сотрудник советских органов госбезопасности, генерал-майор.

Биография 
Михаил Иванович Третьяков родился 22 ноября 1919 года в селе Ягодное Ягодинской волости Ставропольского уезда Самарской губернии, ныне село — административный центр Сельского поселения Ягодное  Самарской области‎.

В 1942 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. Работал на строительстве особых объектов в Омске и Ульяновске.

Член КПСС.

В 1950 году был зачислен в органы безопасности, проходил службу в Мурманской области.

С 1964 по июль 1972 года — начальник Управления Комитета государственной безопасности СССР по Курганской области, полковник

С июля 1972 по 1979 год — начальник Управления КГБ по Тюменской области, в декабре 1974 года присвоено звание генерал-майор.

После выхода в отставку в 1979 году продолжил работу в исполнительном комитете Тюменского областного Совета народных депутатов.

Михаил Иванович Третьяков умер 19 декабря 1985 года в городе Тюмени Тюменской области.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды, дважды
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Знак «Почётный сотрудник госбезопасности», дважды

Семья 
Два сына: Валерий (род. 5 сентября 1944) — генерал-майор, начальник УФСБ по Челябинской области (1991—2000), федеральный инспектор по Челябинской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации по УрФО (с 2000) и ?.

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Самарского архитектурно-строительного университета
Персоналии:Омск
Персоналии:Ульяновск
Персоналии:Мурманск
Персоналии:Курган